Кубок Ирландии по футболу — национальный футбольный кубок Ирландии. Проводится ежегодно по олимпийской системе (на выбывание). Проводился с 1922 года (отдельно от Кубка Северной Ирландии). В турнире как правило участвует 44 команды, победитель кубка попадает в квалификацию к Лиге Конференций УЕФА.

Победители

Ссылки 
 Ireland — List of Cup Finals
 Ireland — FA of Ireland Cup 1921/22-1993/94
 Ford named as new FAI Cup sponsors until 2010